Jiří Veselý era il detentore del titolo ma ha superato il limite di età per partecipare ai tornei juniores.

Il titolo è stato vinto da Luke Saville che ha battuto per 6-3, 5-7, 6-4 Filip Peliwo.

Teste di serie

  Luke Saville (campione)
  Thiago Monteiro (primo turno)
  Liam Broady (secondo turno)
  Kaichi Uchida (quarti di finale)
  Frederico Ferreira Silva (terzo turno)
  Andrew Harris (terzo turno)
  Kyle Edmund (quarti di finale)
  Stefano Napolitano (secondo turno)

  Nikola Milojević (terzo turno)
  Adam Pavlásek (semifinale)
  Kimmer Coppejans (terzo turno)
  Julien Cagnina (primo turno)
  Nick Kyrgios (secondo turno)
  Connor Farren (primo turno)
  Herkko Pollanen (terzo turno)
  Karim Hossam (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Australian Open 2012